

Населені пункти та їхні частини
 Задембе — село в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Задембе — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Задембе — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Задембе — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Задембе — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Задембе — частина села Кробонош у гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Задембе — частина села Жохи в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Задембе — лісова осада в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки